Panamerikanska mästerskapet i landhockey för damer 2004 var den andra upplagen av Panamerikanska mästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Barbados.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

2004
2004 i Barbados
Sportåret 2004
Internationella sportevenemang i Barbados
Landhockey i Barbados